Neukirch, niem. Nowy Kościół

Osoby 
 Benjamin Neukirch (1665–1729), niemiecki poeta 
 Jürgen Neukirch, niemiecki matematyk

Niemcy 
 Neukirch – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Neukirch – gmina w kraju związkowym Saksonii, w powiecie Budziszyn
 Neukirch – dzielnica miasta Furtwangen im Schwarzwald
 Neukirch – dzielnica miasta Rottweil
 Neukirch/Lausitz – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Żerniki

Szwajcaria 
 Neukirch – gmina w kantonie Turgowia, w obwodzie Arbon
 Neukirch an der Thur
 Neukirch bei Ilanz

Zobacz też 
 Neukirchen
 Stein-Neukirch